Il existe plusieurs églises Saint-Maximin en Lorraine :
 l’église Saint-Maximin de Jarny ;
 l’église Saint-Maximin de Metz ;
 l’église Saint-Maximin de Thionville ; 

ainsi que l’'''église Saint-Maximin de Saint-Maximin (Oise).